Гусейн Абдулла оглы Мамедов (; 15 мая 1906 года, Шаруро-Даралагезский уезд — 31 мая 1972 года, Нахичевань) — советский азербайджанский овцевод, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился 15 мая 1906 года в селе Шахтахты Шаруро-Даралагезского уезда Эриванской губернии (ныне Кенгерлинский район Нахичеванской АР Азербайджана).

Начал трудовую деятельность зоотехником в 1934 году в колхозе имени Берия (позже имени Калинина) Норашенского района. Позже заведующий овцеводческой фермой на этом же колхозе.

В 1948 году достиг высоких показателей в области овцеводства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства Мамедову Гусейну Абдулла оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался 31 мая 1972 года в городе Нахичевань.

Литература 
 

Овцеводы
Герой Социалистического Труда Нахичевана